Celsius steht für:

 Grad Celsius, eine Temperatureinheit
 Celsius (Mondkrater)
 (4169) Celsius, Asteroid
 Celsius AB, ehemaliges schwedisches Rüstungsunternehmen, siehe Svenska Varv #Umbau zum Rüstungsbetrieb

Personen:
 Anders Celsius (1701–1744), schwedischer Naturforscher
 Magnus Celsius (1621–1679), schwedischer Astronom und Mathematiker
 Olof Celsius der Ältere (1670–1756) schwedischer lutherischer Geistlicher, Botaniker und Sprachforscher
 Olof Celsius der Jüngere (1716–1794), schwedischer lutherischer Geistlicher und Historiker

Siehe auch:
 Celsus